Gunhild av Danmark kan avse flera personer:
Swiatoslawa av Polen
Gunhild av Danmark (tysk drottning)
Gunhild Haraldsdatter